Snouck Hurgronje (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht
 Aarnout Marinus Snouck Hurgronje, Nederlands politicus
 Albert Snouck Hurgronje, een Nederlands voetballer
 Christiaan Snouck Hurgronje, een Nederlands arabist en islamoloog
 Willem Snouck Hurgronje